Robert Knox (~1640-1720), un marin qui resta prisonnier 19 ans à Ceylan ;
 Robert Knox (1791-1862), anatomiste écossais ;
 Robert Knox (1990-2008), acteur britannique ;
 Robert Knox, personnage fictif de la série de jeux vidéo Hitman.